В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Міма Яушовец і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Енн Сміт 6–4, 6–1

Сіяні пари 

 Барбара Поттер /  Енн Сміт (фінал)
 Міма Яушовец /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Розалін Феербенк /  Таня Гартфорд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix